Furqat ist

 ein Bezirk in der usbekischen Provinz Fargʻona, siehe Furqat (Bezirk)
 Zokirjon Furqat (1858–1909), usbekischer Schriftsteller und Herausgeber